Der Helvetia Schweizer Cup ist der seit 1925 jährlich ausgetragene Cup-Wettbewerb der Schweizer Vereinsmannschaften im Männerfussball. Er wird jedes Jahr vom Schweizerischen Fussballverband veranstaltet und ist nach der Schweizer Meisterschaft der zweitwichtigste nationale Titel im Schweizer Vereinsfussball.

Mit sieben Finalpaarungen standen sich die Grasshoppers und Servette Genf am häufigsten gegenüber.

Geschichte 

Vorläufer des Schweizer Cups waren von 1909/10 bis 1912/13 der Anglo-Cup (benannt nach dem Zürcher Sportmagazin «Anglo-American») sowie 1920/21 und 1921/22 der Och-Cup (benannt nach der Sportartikelfirma «Och Frères»). 1925 wurde auf Initiative von Eugen Landolt, dem damaligen Präsidenten des FC Baden, der Wettbewerb unter dem Namen «Swiss-Cup» durch den Schweizerischen Fussball- und Athletikverband (SFAV), wie sich der Schweizerische Fussballverband weiland nannte, veranstaltet. Die Trophäe, ein fast sieben Kilogramm schweren Pokal, wurde vom Lausanner Bankier Auréle-Gilbert Sandoz gestiftet.

Modus 
Zu der Saison 2003/2004 erhielt der Schweizer Cup ein neues Konzept. Das Teilnehmerfeld wurde von 196 auf 64 Teams verkleinert und das Pensum von acht auf sechs Hauptrunden gekürzt. Wichtigste Neuerung war die Teilnahme der Nationalliga-Vereine (Super League und Challenge League) schon in der 1. Hauptrunde.

Die Hauptrunde des Schweizer Cups beginnt mit den 1/32-Finals, also mit 64 Mannschaften, und wird nach dem K.-o.-System durchgeführt. Es gibt keine Rückspiele.

Alle Mannschaften der Super League und der Challenge League (früher Nationalliga A und B) sind direkt für die Hauptrunde qualifiziert. Die restlichen Teilnehmer werden per Qualifikation und regionale Cups ermittelt. Startberechtigt sind theoretisch alle Mannschaften bis zur 5. Liga. Bis einschliesslich des Halbfinals hat ein unterklassiger Verein automatisch Heimrecht.

Cupfinal 
Die Finalspiele des Schweizer Cups wurden fast ausschliesslich im Berner Wankdorfstadion ausgetragen. Seit dessen Abbruch und Ersatz durch das Stade de Suisse fanden die Spiele entweder dort auf Kunstrasen oder im Basler St. Jakob-Park auf Naturrasen statt.

Neben Bern als Austragungsort (70 Finals) kamen zusätzlich Basel (8×), Zürich (6×), Lausanne und Genf (je 2×), sowie einmal Lugano zum Zug.

Statistiken

Alle Finalpaarungen im Überblick 

Anmerkungen

Cupsieger und Finalisten

Sieger der Vorläuferwettbewerbe

Anglo Cup 
 1909/10 FC Young Boys
 1910/11 FC Young Boys
 1911/12 FC Young Boys
 1912/13 FC Basel

Och Cup 
Der Schweizer Fussball- und Athletikverband (so der Name des SFV von 1919 bis 1955) teilte in einem Jahresbericht folgendes mit:  Der Pokal befindet sich heute im Besitz der Och Sport Zürich.

 1920/21 FC Bern
 1921/22 Concordia Basel

Siehe auch 
 Liste der Schweizer Fussballcupsieger der Frauen

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Schweizer Cup

 
Fußballwettbewerb in der Schweiz